Кі () — корейське прізвище.
 Кі Бо Бе — південнокорейська лучниця.
 Кі Сон Йон — південнокорейський футболіст.
  — південнокорейська співачка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища